Armistice Day; Amerikaanse herdenkingsdag;
 Armistice Day; een herdenkingsdag in diverse landen
 Armistice Day; een muziekalbum van The Syn.